

Musica 
 Detox – album degli Dżem del 1991
 Detox – album dei Treble Charger del 2002
 Detox – singolo dei Millencolin del 2008, dall'album Machine 15

Televisione 
 Disintossicarsi (Detox) – episodio della prima stagione di Dr. House - Medical Division